Southern League 1903–04 var den 10. sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 29 hold, der var opdelt i to divisioner med 18 og 11 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Southampton FC, som dermed vandt ligaen for sjette gang og anden gang i træk.

Resultater

Division One

Division Two

Udvidelse af ligaen 
Der blev valgt fire hold ind i Division Two:
Brighton & Hove Albion FC Reserves
Clapton Orient FC
Watford FC Reserves
West Ham United FC Reserves

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1903
Fodbold i 1904